Моннар () — фамилия французского происхождения, известные носители:
  — французский хоккеист.
  — швейцарский дирижёр и музыковед.
  — швейцарский историк, профессор.

См. также

Примечания